Ивановка () — село,
Ульяновский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320888306. Население по переписи 2001 г. составляет 192 человека.

Географическое положение 
Село Ивановка находится на левом берегу реки Рябинка. Ниже по течению в 2-х км возле села Воскресеновка плотина, которая образует Воскресеньевское водохранилище.

Рядом с селом балка Попов Яр в которой сделана запруда.

В 1-м км расположено село Ульяновка.

История 
 1997 — отделение от села Ульяновка.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины